The Gibson Brothers — французская музыкальная группа.

Её стиль иногда называют «диско-сальса».

Состоит из трёх братьев родом с Мартиники — Криса, Патрика и Алекса Гибсонов. Начали выступать вместе они в 1976 году.

В первый же год существования группы они записывают сингл «Come to America» и попадают с ним в чарты многих европейских стран, в некоторых даже на 1 место. В 1977 их сингл «Non Stop Dance» тоже попал в европейские чарты, причём продался в более чем миллионе экземпляров. А в 1979 году их песня «Cuba» стала очень большим хитом по обе стороны Атлантики. В США она попала в первую десятку диско-чарта «Билборда» и на 81 место в Hot 100, а в сумме по всему миру продалась в более чем 4 миллионах экземплярах и была отмечена по продажам 14 золотыми дисками. Потом последовали новые хиты, среди которых можно отметить «Ooh What a Life» и «Que Sera Mi Vida».

Дискография

Синглы

Примечания

Ссылки 
 

Группы в стиле диско
Поп-группы Франции
Исполнители Island Records
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1976 году
Семейные музыкальные коллективы
Трио
Братья